Каспаравичюс — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каспаравичюс, Вальдас Винцович (род. 17 января 1958, Капсукас, Литовская ССР, СССР) — советский литовский футболист.
 Каспаравичюс, Юлиус (род. 3 апреля 1995) — литовский футболист, нападающий.